É um sub-bairro do bairro de Santa Cruz, na zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. É conhecido também pelo denominação Vítor Dumas ou Victor Dumas. O nome origina-se de Victor Dumas antigo proprietário da região na qual atualmente está situado o sub-bairro.

Santa Cruz (Rio de Janeiro)